Carstens är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Asmus Jacob Carstens (1754–1798), dansk målare och tecknare
 Camilla Carstens
 Carl Wilhelm Carstens, norsk geolog
 Fredrika Wilhelmina Carstens, finländsk författare
 Karl Carstens, tysk politiker
 Lina Carstens, tysk skådespelare

Se även 

 Carstensen

Tyska efternamn
Danska efternamn
Norska efternamn